Bass puede referirse a:
 Bass, un apellido.
 Bass, la palabra inglesa para describir los sonidos graves, o por extensión un instrumento capaz de producir tonos graves, en general, lo que en español se denomina bajo.
 Bass, un personaje de Mega Man.
 Bass, un personaje de Dead or Alive.
 Bass (Victoria), una localidad situada en Australia.
 Bass (cerveza), una empresa cervecera inglesa.